Oswaldo Cruz, een Braziliaanse medicus en bacterioloog
 Osvaldo Cruz (gemeente), een Braziliaanse gemeente
 Oswaldo Cruz (straat), een straat in het arrondissement van Parijs
 Oswaldo Cruz (wijk), een wijk in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro

Daarnaast kan het ook verwijzen naar:
 Instituto Oswaldo Cruz, een Braziliaanse onderzoeksinstelling
 Osvaldo Héctor Cruz, een Argentijns voetballer